Maximilianstraße 25 bezeichnet folgende Gebäude:

  Maximilianstraße 25 (Hagenbach), ein Baudenkmal in Hagenbach
  Maximilianstraße 25 (Regensburg), ein Baudenkmal in Regensburg
  Maximilianstraße 25 (Speyer), ein Baudenkmal in Speyer